Костел Пресвятої Трійці — культова споруда, римо-католицький храм у селі Окопах Мельнице-Подільської громади Чортківського району Тернопільської области України.

Історія 
 1693 — збудовано костел, який у 1748 році перебудований у стилі бароко.
 1769 — костел зазнав руйнувань.
 1903 — відбулась реставрація храму. За радянської влади будівля перетворилася на часткову руїну, яку згодом за сприяння о. Романа Твароґа відновлено. 
 14 червня 2014 — єпископ Леон Дубравський OFM разом з єпископом Леоном Малим здійснив освячення костелу.

У храмі відправляють Службу Божу дієцезіальні священники Кам'янець-Подільської єпархії.

Джерела 
 

Культові споруди, побудовані 1693
засновані в Україні 1693